Il singolare del torneo di tennis Chicago WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Arthur Ashe 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Tom Okker (campione)
 Cliff Drysdale (secondo turno)
 Arthur Ashe (finale)
 Bob Lutz (semifinali)

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (quarti di finale)
 John Newcombe (secondo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 Roger Taylor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago WCT 1972